Svetlana Kuznecova era la detentrice del titolo e lo ha difeso superando in finale Dar'ja Gavrilova con il punteggio di 6–2, 6–1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Svetlana Kuznecova (campionessa)
  Dominika Cibulková (ritirata)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno, ritirata)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Elena Vesnina (secondo turno)

 Barbora Strýcová (primo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
 Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
 Tímea Babos (quarti di finale)

Wildcard 

  Anna Kalinskaja (primo turno)

 Svetlana Kuznecova

Qualificate 

  Anna Blinkova (secondo turno, ritirata)
  Nicole Gibbs (primo turno)

 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Lesja Curenko (primo turno, ritirata)

Lucky loser 
  Ana Konjuh (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2016
WTA Tour 2016